Ива́н Вишняко́в: Вишняков, Иван Алексеевич (1917—1992) — Герой Советского Союза.
 Вишняков, Иван Фёдорович (1939—2000) — советский и российский учёный в области ветеринарной вирусологии, д. вет. н., член-корр. РАСХН. 
 Вишняков, Иван Яковлевич (1699—1761) — русский портретист.